

Codici 
 tyt – codice ISO 639-3 della lingua tày tac
 TYT – codice IATA dell'aeroporto di Treinta y Tres

Altro 
 Tyt – variante ucraina del nome proprio di persona Tito